Custura ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Custura (Brăila), Dorf im Kreis Brăila
 Custura (Cluj), Dorf im Kreis Cluj